Никола́й Андре́ев:
* Андреев, Николай (1890—1919) — член партии левых эсеров, совершивший убийство немецкого посла графа Вильгельма Мирбаха.
 Андреев, Николай Агапиевич (1836—1883) — анатом, профессор патологии и терапии в Варшавском университете.
 Андреев, Николай Александрович (1836—1898) — русский оперный певец (драматический тенор) и музыкальный педагог.
 Андреев, Николай Александрович (1869—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Андреев, Николай Алексеевич (род. 1948) — советский легкоатлет.
 Андреев, Николай Андреевич (1873—1932) — скульптор и график.
 Андреев, Николай Гаврилович (1900—1996) — советский учёный-луговод, академик ВАСХНИЛ (1970).
 Андреев, Николай Дмитриевич (1920—1997) — лингвист.
 Андреев, Николай Ефремович (1908—1982) — историк и литературный критик, директор Кондаковского института в Праге, профессор Кембриджского университета (1948).
 
 Андреев, Николай Михайлович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 Андреев, Николай Платонович (1882—1947) — фотохудожник.
 Андреев, Николай Родионович (1921—2000) — танкист, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант.
 Андреев, Николай Руфеевич (род. 1940) — директор Всероссийского научно-исследовательского института крахмалопродуктов (с 1982), член-корреспондент РАСХН (с 2007).
 Андреев, Николай Семёнович (1915—1986) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Андреев, Николай Трофимович (1905—1974) — Герой Советского Союза, полковник.
 
 Андреев, Николай Юрьевич (род. 1965) — писатель из Великого Новгорода; автор книг в стиле боевой фантастики.
 Андреев, Николай Яковлевич (1862—?) — русский генерал.

Примечания